Uutoni ist der Familienname folgender Personen:

Erastus Uutoni (* 1961), namibischer Politiker
Jafet Uutoni (* 1979), namibischer Boxer